Виља Идалго има више значења:

 Виља Идалго (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Виља Идалго (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Идалго (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Идалго (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Идалго (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Идалго (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Виља Идалго (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља Идалго, Ел Кубо (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Виља Идалго (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Идалго (Виља Идалго, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Идалго (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Виља Идалго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Идалго (Виља Идалго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Виља Идалго (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља Идалго (Виља Идалго, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Виља Идалго (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља Идалго (Виља Идалго, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља Идалго (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Виља Идалго (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Виља Идалго (Виља Идалго, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику